Miesler ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Miesler (1879–1948), deutscher Landschaftsmaler
 Johannes Miesler (1851–1905), deutscher Verleger